Hsiang Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhuanglang He, vattendrag, Gansu, 
 Xiang He (vattendrag i Kina, Henan), 
 Xiang He (vattendrag i Kina, Anhui), 
 Han Shui (vattendrag i Kina), 

Robotskapade Kinaförgreningar